A Orquestra do Festival da Academia (em alemão: Akademische Orchestervereinigung) é a orquestra local de Göttingen, Alemanha. A orquestra foi organizada pelos estudantes locais e outros músicos amadores, trazendo uma alta qualidade músical para a comunidade. A orquestra é especializada em obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, Lutoslawski, Weber, Mendelssohn, Schubert, Leonard Bernstein, Wagner, Brahms, Henze, entre outros.

Ver também

 Lista de orquestras

Orquestras da Alemanha